Flade (parochie, Frederikshavn)
Flade (parochie, Morsø)